La estación Liniers forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida Juan B. Justo. Fue inaugurada el 31 de mayo del 2011. Es la única estación que no se encuentra sobre la Avenida Juan B. Justo sino a tres cuadras de la misma, pegada a la estación Liniers de la Línea Sarmiento.

Características 

La estación consiste en una sola plataforma lateral empotrada a la vereda. Incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

A diferencia de la mayoría de las estaciones, Liniers está cerrada a medias hacia la calle, como parte de la frustrada idea de incluir molinetes y puertas de andén. Además, al estar a tres cuadras de la Avenida Juan B. Justo es la única estación que se encuentra fuera de los carriles exclusivos.

Colectivos 
Esta parada es operada por la línea .

Denominación 

Debe su nombre al hecho de estar ubicada en el centro del barrio de Liniers.

Combinaciones 

A pocos pasos se encuentra la estación Liniers de la Línea Sarmiento, además de numerosas líneas de colectivo cercanas.

Véase también 

 Línea 34 (Buenos Aires)
 Liniers
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Liniers (Buenos Aires)